Океа́ния:
 Океания — географический регион в Тихом океане.
 Океания («1984») — вымышленное государство в романе Джорджа Оруэлла «1984».

См. также 
 Пацифида — гипотетический затонувший континент в Тихом океане.